Финале Мађарског купа 2002. је било 7. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Сусрет је одигран 20. августа 2002. између екипа Залаегерсега и Ујпешта.

Суперкуп је поново организован после прекида од осам година, пошто од 1995. до 2001. године нису одржане утакмице Суперкупа.

Трофеј је освојио тим из Ујпеште, чиме је постао победник четвртог издања Суперкупа Мађарске. Љубичасто-бели су тиме по други пут освојили Суперкуп. Био је то први пут у историји купа да се сусрет није одиграо на Непштадиону. Место одржавања био је стадион Ревес Геза утца у Шиофоку.

Учесници 
Учесници финалног меча била су Залаегерсзег ТЕ и Ујпешт. У сезони 2002. године тим из Залаегерсега је освојио своју прву шампионску титулу. Ујпешт је изборио своју осму титулу шампиона у Купу Мађарске у финалу против Халадаша на ЕТО парку у Ђеру.

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Утакмица на magyarfutball.hu 
 Утакмица на ФТК 
 Утакмица на Темпофради

2002
Фудбал у 2002.
ФК Ујпешт
ФК Залаегерсег